Miejscowości w USA:
 Sandersville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Washington
 Sandersville – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Jones